Монбель (Арьеж) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Монбель (Лозер) — коммуна во Франции, департамент Лозер.